Martin Potter est un acteur anglais
 Martin Potter est un surfeur professionnel anglais